Iron, che significa ferro in lingua inglese, può riferirsi a:

Geografia 
Iron – comune dell'Aisne (Francia)
 Iron – fiume dell'Aisne (Francia)
Contea di Iron – contea del Michigan (Stati Uniti d'America)
Contea di Iron – contea del Missouri (Stati Uniti d'America)
Contea di Iron – contea dello Utah (Stati Uniti d'America)
Contea di Iron – contea del Wisconsin (Stati Uniti d'America)
 antica entità territoriale medioevale localizzata in quella che oggi è l'Ossezia del nord

Musica 
Iron – album dei Silent Stream of Godless Elegy del 1996
Iron – album degli Ensiferum del 2004
Iron – E.P. di Yoann Lemoine del 2011

Altro 
Iron – dialetto della lingua osseta